Пеан может означать:
 Пеан, Жюль Эмиль (1830—1898) — французский хирург, член Национальной Академии медицины (1882)
 Пеан, Пьер (1938—2019) — французский журналист, автор книг, полемист
 Пеан — врач олимпийских богов в древнегреческой мифологии
 Пеан — жанр древнегреческой поэзии, хоровая лирическая песнь